Die Abkürzung WRC steht für:

 Wind Rose Aviation, eine ukrainische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 die World Rally Championship, siehe Rallye-Weltmeisterschaft
 die gleichnamige Spielserie, siehe World Rally Championship (Spieleserie)
 World Rally Car, ein Rallyeauto der Top-Kategorie
 die Weltfunkkonferenz, englisch World Radiocommunication Conference
 den Dresdner Chor Wild Roses Crew
 Wasserretentionskurve (Water Retention Curve) in der Bodenphysik
 das Worker Rights Consortium, eine Organisation, die Interessen von Textilarbeitern in den USA vertritt
 das Dienstprogramm Wise Registry Cleaner zur Optimierung von Microsoft Windows Systemen
 WRC Donaubund: Wiener Ruder Club Donaubund

 
WRC